Э́ппель — фамилия. Известные носители:

 Эппель, Асар Исаевич (1935—2012) — русский писатель, поэт и переводчик.
 Эппель, Джон (род. 1947) — зимбабвийский англоязычный писатель, поэт и педагог.
 Эппель, Мартон (род. 1991) — венгерский футболист.